A könyvtár szó a következőkre utalhat:

 könyvtár, dokumentumok tárolására kialakított hely, épület, illetve ezen dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézmény
 könyvtár- és információtudomány rövid neve (pl. egyetemi szakként)
 programkönyvtár, egy program különböző metódusait, adatait, erőforrásait tartalmazó fájl(ok)
 könyvtár (vagy mappa), a fájlrendszer egy entitása, ami fájlokat és/vagy további könyvtárakat tartalmazhat 
 gyakran könyvtár néven illettek egyes régi könyvsorozatokat is, amelyeket magyar könyvsorozatok listája tartalmazza